ACCSL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 568 амінокислот, а молекулярна маса — 65 249.

Білок має сайт для зв'язування з піридоксаль-фосфатом.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Трансферази